Полное затмение:

 Полная фаза затмения солнца или луны

 Фильмы 
 Полное затмение () — фантастический фильм (режиссёр Энтони Хикокс, 1993)
 Полное затмение () — драма (режиссёр Агнешка Холланд, 1995)